Се́льское поселе́ние Радови́цкое — упразднённое муниципальное образование (сельское поселение) в Шатурском муниципальном районе Московской области. Было образовано в 2005 году. Включает 7 населённых пунктов.

Административный центр — посёлок Радовицкий.

География 
Общая площадь — 198,30 км².

Сельское поселение Радовицкое находится на юге Шатурского района.

По его территории протекает река Чальца. Самое крупное озеро — Сыльма.

Границы муниципального образования определяются законом Московской области «О статусе и границах Шатурского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований». Сельское поселение Радовицкое граничит с:
 сельским поселением Дмитровским Шатурского муниципального района (на севере),
 Клепиковским муниципальным районом Рязанской области (на востоке и юге),
 городским поселением Рязановским Егорьевского муниципального района (на западе).

Население

История 
В ходе муниципальной реформы, проведённой после принятия федерального закона 2003 года «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в Московской области были сформированы городские и сельские поселения.

Сельское поселение Радовицкое было образовано согласно закону Московской области от 21 января 2005 г. № 18/2005-ОЗ «О статусе и границах Шатурского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований».

В состав сельского поселения вошли населённые пункты Харлампеевского сельского округа. Старое деление на сельские округа было отменено позже, в 2006 году.

Состав 
В состав сельского поселения Радовицкое входят 7 населённых пунктов (1 посёлок и 6 деревень):

Органы местного самоуправления 
Структуру органов местного самоуправления сельского поселения Радовицкое составляют:
 Совет депутатов сельского поселения Радовицкое (представительный орган);
 глава сельского поселения Радовицкое;
 администрация сельского поселения Радовицкое (исполнительно-распорядительный орган).

Совет депутатов сельского поселения Радовицкое состоит из 10 депутатов, избираемых на муниципальных выборах сроком на 5 лет.

Глава сельского поселения Радовицкое избирается населением сельского поселения Радовицкое на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на 5 лет. Порядок проведения выборов главы сельского поселения Радовицкое определяется законом Московской области. Глава сельского поселения возглавляет администрацию сельского поселения.

Экономика и инфраструктура 
В 2008 году торфопредприятие «Радовицкий Мох» — филиал ОАО «Шатурторф» прекратило добычу торфа из-за тяжёлых экономических условий. Практически все выработанные площади торфопредприятий были переданы: под земли сельхозназначения, лесное хозяйство, садоводство, земли земзапаса.

Примечания

Ссылки